NGC 4888 (другие обозначения — MCG -1-33-66, VV 680, PGC 44766) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4888
Дева (созвездие)